Sanry kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Sanry-lès-Vigy, departementet Moselle i regionen Grand Est, 
 Sanry-sur-Nied, departementet Moselle i regionen Grand Est,